Mazali ist der Familienname folgender Personen:

 Adimir Antônio Mazali (* 1966), brasilianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Erexim
 Andrés Mazali (1902–1975), uruguayischer Fußballspieler
 Gustavo Mazali (* 1961), Illustrator
 Rela Mazali (* 1948), israelische Publizistin und Friedensaktivistin